Der Afrika-Cup 1968 (engl.: African Cup of Nations, franz.: Coupe d’Afrique des Nations) war die sechste Ausspielung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 12. bis 21. Januar zum zweiten Mal nach 1962 in Äthiopien statt. Organisiert vom afrikanischen Fußball-Kontinentalverband Confédération Africaine de Football (CAF) nahmen erstmals acht Mannschaften Algerien, Äthiopien, DR Kongo, Ghana, Elfenbeinküste, Republik Kongo, Senegal und Uganda teil.

Wie in den Vorjahren fand eine Qualifikation zur Reduzierung des Teilnehmerfeldes mit der Rekordzahl von 22 Bewerbern auf acht Endrundenteilnehmer statt, wobei Gastgeber Äthiopien und Titelverteidiger Ghana automatisch qualifiziert waren

Gespielt wurde mit zwei Gruppen zu je vier Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten dann ab dem Halbfinale im K.-o.-System den Turniersieger aus. Dieses Endrunden-Format sollte bis auf eine Ausnahme 1976 bis zum Turnier 1990 Bestand haben. Die Spiele der Endrunde wurden im Addis-Abeba-Stadion in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba und im Asmara-Stadion in Asmara, heute Hauptstadt Eritreas, ausgetragen.

Die Mannschaft der Demokratischen Republik Kongo gewann das Turnier und wurde erstmals Afrikameister im Fußball.

Das Turnier 
Gruppe A

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Addis Abeba.

|}

|}

Gruppe B

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Asmara.

|}

|}

Halbfinale

|}

Spiel um Platz 3

|}

Finale

|}

Weblinks 
 Spieldetails auf rsssf.com (engl.)

1968
Afrikacup 1968
Afrikacup
Sportveranstaltung in Addis Abeba
Sportveranstaltung in Asmara